Thomas Robinson (1560–1610) – angielski kompozytor
 Thomas Robinson (1695–1770) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baron Grantham
 Thomas Robinson (1703–1777) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baronet Rokeby
 Thomas Robinson (1738–1786) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baron Grantham
 Thomas Romney Robinson (1792–1882) – brytyjski fizyk i astronom
 Thomas Robinson (1880–1963) – irlandzki rugbysta
 Tommy Robinson (1909–1982) – angielski piłkarz
 Thomas Robinson – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 Thomas Robinson (1938–2012) – bahamski lekkoatleta
 Thomas Robinson (ur. 1991) – amerykański koszykarz

Zobacz też 
 Thomas Robinson Stadium